Karksi est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Karksi, un village de la commune de Mulgi en Estonie
 Karksi, une ancienne commune d'Estonie
 Karksi-Nuia, une ville de la commune de Mulgi en Estonie.